«Карнавал» — советская рок-группа, созданная в 1979 году Александром Барыкиным и Владимиром Кузьминым.

История

«Супермен» (1979—1981) 

В начале своего творчества группа «Карнавал» работала в ресторане, выступала с концертной программой в стиле традиционного рока, «новой волны» и регги на эстраде в московских клубах и домах культуры. В репертуаре группы звучали песни собственного сочинения и зарубежных авторов.

В первый состав группы вошли:
 Александр Барыкин (экс — ВИА «Москвичи», ВИА «Весёлые ребята», ВИА «Самоцветы») — 12-струнная гитара, акустическая гитара, вокодер, вокал;
 Владимир Кузьмин (экс — ВИА «Надежда», ВИА «Самоцветы» — лидер-гитара, скрипка, флейта, вокодер, клавишные инструменты, вокал;
 Евгений Казанцев (экс — ВИА «Весёлые ребята», ВИА «Самоцветы») — бас-гитара, вокал;
 Василий Изюмченко (экс — джаз-оркестр «Арсенал») — ударные инструменты.

После ухода Изюмченко в ВИА «Поющие сердца» его место занял Владимир Болдырев, ранее работавший в латышском ансамбле «Modo» под руководством Р. Паулса. Владимир также плодотворно сотрудничал в записи джазовых композиций с известным азербайджанским музыкантом В. Мустафа-заде, принимал участие и в молодёжном фестивале джазовой музыки «Тбилиси-78», где получил звание лучшего ударника.

В 1981 году по предложению композитора В. Матецкого и поэта И. Кохановского группа записала свой первый магнитоальбом «Супермен». Своеобразие «Карнавала» заключалось в синтезе высокого исполнительского мастерства, оригинальных аранжировок и современных методов звукозаписи. Музыканты также одними из первых в СССР начали широко использовать стиль регги.

На «Карнавал» обратили внимание, и в 1981 году на Всесоюзной фирме грамзаписи «Мелодия» вышел первый миньон группы, который имел успех и разошёлся многомиллионным тиражом по стране. В этот миньон вошли три песни — «Внезапный тупик», «Пустое слово» и «Я знаю теперь». На пике популярности из группы в ВИА «Весёлые ребята» ушли Евгений Казанцев (в дальнейшем он работал в аккомпанирующем ансамбле певца И. Кобзона и группе «СВ») и Владимир Болдырев, который играл в московской группе «Седьмой океан», позже эмигрировал.

Новый состав (1981—1982) 

Кузьмин с Барыкиным набрали новый состав. На место Евгения пришёл Анатолий Лемберский, который позже работал в группе «Москва». Группа в уже новом составе начала гастрольные поездки от Тульской филармонии, выступала в совместной программе с ВИА «Красные Маки».

В новый состав вошли:
 Александр Барыкин — гитара, вокал;
 Владимир Кузьмин — лидер — гитара, вокал;
 Сергей Рыжов (экс — ВИА «Красные Маки») — бас-гитара;
 Юрий Чернавский (экс — ВИА «Красные Маки») — саксофон, клавишные инструменты;
 Юрий Китаев (экс — ВИА «Красные Маки») — ударные инструменты.

После гастрольного тура по Украине состав группы «Карнавал» вновь сменился. Все музыканты, кроме Барыкина, ушли из группы и организовали группу «Динамик», позднее работали в ВИА «Весёлые ребята», за исключением Владимира Кузьмина, который начал свою сольную карьеру.

Барыкин и «Карнавал» (1982—1991) 
С 1982 года проект называется «Александр Барыкин и рок-группа „Карнавал“». В это время благодаря тесному сотрудничеству с поэтом Павлом Жагуном в группе написаны новые песни молодых авторов — «Актёр», «Взгляды», «Остров» и другие. Сама группа в афишах значится как «группа „новой волны“». В исполнении Барыкина звучит хит «Аэропорт» на слова Михаила Танича. Новая волна популярности к группе приходит после показа новой антивоенной программы «Карнавал мира», где прозвучала песня Барыкина «Чили» на слова Маргариты Пушкиной и другие.

На тот момент в группе «Карнавал» играли:
 Александр Барыкин — гитара, вокал;
 Евгений Казанцев — бас-гитара;
 Александр Акинин — ударные;
 Валентин Ильенко — саксофон, флейта.

В 1984 году группа попала в «чёрный список» Министерства культуры СССР и прекратила свои выступления как самостоятельный творческий коллектив. Барыкин обратился за помощью к композитору Давиду Тухманову, и совместными усилиями, при участии музыкантов «Карнавала», был записан магнитоальбом «Запасной игрок», впоследствии изданный фирмой «Мелодия» под названием «Ступени». После успеха пластинки Барыкин сделал успешную сольную карьеру, до 1991 года позиционируя свой аккомпанирующий состав также как «Карнавал», поскольку после ухода Кузьмина права на бренд остались у него. Концерт А. Барыкина и группы «Карнавал» 1990 года в ГЦКЗ «Россия» был записан советским телевидением.

В 2010 году во дворце спорта «Лужники» прошёл юбилейный концерт.

Дискография 
 1981 — Супермен (магнитофонный альбом)
 1981 — «Карнавал», миньон («Мелодия»)
 1982 — Карусель (магнитофонный альбом)
 1982 — Актёр (концертный магнитофонный альбом)
 1983 — Радио (магнитофонный альбом)
 1984 — Запасной игрок (магнитофонный альбом)
 1985 — «Ступени» («Мелодия»)
 1985 — Когда мы влюблены (магнитофонный альбом)
 1986 — Рок-н-ролльный марафон (магнитофонный альбом)
 1987 — Букет (магнитофонный альбом)
 1988 — Букет («Мелодия», изменённый вариант)
 1990 — Эй, смотри! («Мелодия»)
 1991 — Голубые глаза («Мелодия»)
 1996 — Ступени (Moroz Records, переиздание на CD)
 1996 — Эй, смотри! (Moroz Records, переиздание на CD)
 2000 — Юбилейный концерт, CD (бутлег)
 2001 — Концерт в Куйбышеве (Moroz Records, CD, запись 1982 года)
 2004 — Я знаю теперь (Moroz Records)
 2009 — Rock Ne Star (Moroz Records)

Сборники
 1993 — Аэропорт (Moroz Records, CD)
 1997 — Из серии «Легенды русского рока» (Moroz Records, CD)
 1997 — Внезапный тупик (Moroz Records, CD)
 1997 — Я буду долго гнать велосипед (Moroz Records, CD)
 2002 — Ранние песни (Hit Records, CD)
 2003 — Александр Барыкин и группа «Карнавал» (Dynamit Records, 2CD)

Примечания

Литература 
 

Музыкальные коллективы по алфавиту
Рок-группы СССР
Появились в 1979 году в СССР
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1979 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1991 году
 
Владимир Кузьмин
Александр Барыкин